Auf der Höhe steht für:

Orte:
 Auf der Höhe (Deggenhausertal), Ortsteil im Bodenseekreis
 Auf der Höhe (Gammelin), Wohnplatz von Gammelin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Auf der Höhe (Kotthausen), Ortsteil in Voerde/Ennepetal
 Auf der Höhe (Loßburg), Ortsteil im Landkreis Freudenstadt

Werke:
 Auf der Höhe (Auerbach), Roman von Berthold Auerbach (1865)
 Auf der Höhe (Müller-Guttenbrunn), Roman von Adam Müller-Guttenbrunn (1921)
 Auf der Höhe (1916), österreichischer Stummfilm von Luise Kolm und Jakob Fleck

Siehe auch:
 Auf der Höh
 Steinbrüche – Auf der Höhe